Bürgerlied ist der Titel 
 eines Gedichts von Friedrich Schiller von 1799, siehe unter dem späteren Titel Das Eleusische Fest
 eines Liedes von Adalbert Harnisch von 1845, siehe Bürgerlied (Harnisch)
 eines Liedes von Johann Christoph Biernatzki von 1829, siehe dort
 eines Liedes von Hannes Wader von 1975, siehe Hannes Wader: Volkssänger